Federacja Armwrestling Polska – (FAP) polski związek sportowy zajmujący się armwrestlingiem (siłowaniem się na ręce).

Linki zewnętrzne 
Strona Federacji

Polskie organizacje sportowe